Ульт-Ягун:

 Ульт-Ягун — посёлок в России, находится в Сургутском районе, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. 
 Ульт-Ягун (станция) — железнодорожная станция в посёлке Ульт-Ягун ХМ АО.
 Ульт-Ягун — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.